Maton ist:

 der rätoromanische Name der Gemeinde Mathon GR im Kanton Graubünden, Schweiz
 der Name eines australischen Herstellers von Saiteninstrumenten; siehe Maton Musical Instruments

Maton ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Maton (1913–1998), französischer Radsportler 

Siehe auch:

 Mathon
 Matton
 Mattoon
 Matong